Gebauer je příjmení německého původu.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Adolf Gebauer (* 1941), českoněmecký skladatel
 Anton Karl Gebauer (1872–1942), česko–rakouský cestovatel, národopisec a přírodovědec
 Carlos Alexander Gebauer (* 1964), německý herec a právník
 Emil Gebauer (1888–po 1956(?)), český amatérský archeolog
 François René Gebauer (1773–1845), francouzský skladatel a hudebník
 František Gebauer (* 1946), český právník, advokát a bývalý politik, bezpartijní poslanec ČNR a FS v roce 1969
 Günter Gebauer (* 1951), německý hudebník
 Jan Gebauer (1838–1907), český bohemista a jazykovědec
 Jan Gebauer (1905–1974), český sportovec
 Jiří Gebauer (* 1975), hokejový rozhodčí
 Josef Gebauer (1942–2004), český archivář a historik
 Kurt Gebauer (* 1941), český sochař
 Marie Gebauerová (1869–1928), česká spisovatelka a překladatelka, dcera Jana Gebauera
 Michel Joseph Gebauer (1763–1812), francouzský skladatel
 Paul Gebauer (1888–1951), slezský malíř a sedlák
 Rainer Gebauer (* 1951), německý fotbalista
 Vladimír Gebauer (* 1946), český malíř a grafik
 Wilhelm Gebauer (1882–1972), rakouský vojenský důstojník

Česká příjmení
Polská příjmení
Německá příjmení
Francouzská příjmení